Maurice Clavel ist der Name folgender Personen:

* Maurice Clavel (Schriftsteller) (1920–1979), französischer Schriftsteller, Philosoph und Journalist
 Maurice Clavel (Triathlet) (* 1988), deutscher Triathlet